Andrzej Marchwiński (1905–1946) – ekonomista, działacz konspiracji
 Janusz Marchwiński (ur. 1948) – aktor, dziennikarz, mecenas sztuki
 Jerzy Marchwiński (ur. 1935) – pianista, kameralista i pedagog